Die Liste der Mitglieder des 10. Niedersächsischen Landtages enthält alle Abgeordneten, die in der 10. Wahlperiode  (1982–1986) dem Niedersächsischen Landtag angehörten. Zur Landesregierung dieser Legislaturperiode siehe Kabinett Albrecht IV.

Zusammensetzung

Präsidium 

 Präsident des Niedersächsischen Landtags
 Bruno Brandes (CDU, verstorben am 21. Juni 1985)
 Edzard Blanke (CDU, ab 10. Juli 1985)

 Vizepräsidenten
 Heinrich Warnecke (CDU)
 Helmuth Bosse (SPD)
 Bernhard Kreibohm (SPD)

Fraktionen 
Nach der Landtagswahl am 21. März 1982 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Fraktionsvorsitzende

Abgeordnete 

 Partei: Partei, für die der/die Abgeordnete kandidierte

Literatur 
 Barbara Simon: Abgeordnete in Niedersachsen 1946–1994. Biographisches Handbuch. Hrsg. vom Präsidenten des Niedersächsischen Landtages. Niedersächsischer Landtag, Hannover 1996.

Einzelnachweise 

Mitglieder, 10. Wahlperiode
 11